Andreas Bull, auch Andy Bull (* März 1955), ist ein deutscher Verlagsmanager. Von 1991 bis 2022 war er einer der Geschäftsführer sowie Mitglied des Vorstandes der taz, Die Tageszeitung.

Werdegang 
Andreas Bull wurde in Hessen als Sohn eines Juristen geboren. Bull studierte Sozialpädagogik. In seiner beruflichen Laufbahn arbeitete er unter anderem als Taxifahrer, Korrektor, Layouter. Andreas Bull gehörte zu den frühen Befürwortern eines Genossenschaftsmodells für die taz und ist seit 1991 einer der Geschäftsführer sowie Mitglied des Vorstandes der taz. Von 1991 bis zum Renteneintritt von Karl-Heinz Ruch im Jahr 2019 bildeten beide ein Geschäftsführertandem. Er ist mitverantwortlich für das spezielle taz-Bezahlsystem („Soli-Preis-System“) mit drei unterschiedlichen Preisstufen (Standardpreis, Politischer Preis, Ermäßigter Preis). Im Januar 2022 ging Bull in den Ruhestand. Andreas Bull ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Wirken 

Seit 1992 veröffentlicht Andreas Bull die sogenannte Bull-Analyse, in der er sich mit der geschäftlichen Situation der taz, insbesondere mit der Zahl der Abonnements, auseinandersetzt. Während der finanziell schwierigen Zeiten der taz um die Jahrtausendwende setzte er sich früh für virtuelle Konzepte ein. Dieser Prozess der Verlagerung ins Digitale (Stand 2020) soll weiter beschleunigt werden. 2018 prognostizierte Bull, dass die taz ab 2022 voraussichtlich nur noch am Wochenende als gedruckte Ausgabe erscheinen würde. Die taz will für den Zeitpunkt vorbereitet sein, ab dem die Speditionskosten so hoch werden, dass eine flächendeckende Auslieferung von gedruckten Zeitungen nicht mehr möglich ist.

Bei der Konzeption und dem Bau des taz-Verlagsgebäudes in der Berliner Friedrichstraße setzte sich Bull für Nachhaltigkeit ein.

TAZ-Autorenkürzel 
Das taz-Autorenkürzel von Andreas Bull ist ABU.

Weblinks 
 taz-Autorenseite von Andreas Bull
 taz Hausblog Andreas Bull
 Bull-Analyse mit Info-Grafiken

Einzelnachweise 

Medienmanager
Person (taz)
Deutscher
Geboren 1955
Mann